Мала река може да се отнася за:

 Мала река, река в Северна Македония
 Мала река, село в Сърбия
 Мала река, река в Черна гора, ляв приток на Морача